Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2015 года в I-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 14 по 20 декабря 2014 года в Азиаго (Италия) и Дунайвароше (Венгрия). По итогам турнира в группе А: команда, занявшая первое место, получила право играть в ТОП-дивизион чемпионата мира 2016 года, а команда, занявшая последнее место, перешла в группу B. По итогам турнира в группе B: команда, занявшая первое место, вышла в группу А, а команда, занявшая последнее место, перешла в группу A второго дивизиона чемпионата мира 2016 года.

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 12 национальных команд — десять из Европы и две из Азии. Сборная Венгрии пришла из второго дивизиона, сборная Норвегии пришла из ТОП-дивизиона, остальные — с прошлого турнира первого дивизиона.

Судьи 
ИИХФ утвердила 8 главных и 14 линейных судей для обслуживания матчей первого дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2015 года.
В группе А первого дивизиона участвовало 4 главных и 7 линейных судей. В группе B первого дивизиона также участвовало 4 главных и 7 линейных судей.

Группа А первого дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2015 года

Главные судьи
  Маркус Брилль
  Майкл Хикс
  Яри-Пекка Паюла
  Робин Шир

Линейные судьи
  Маркус Хегельстром
  Хенрик Хаурум
  Джеймс Каванаг
  Кендзи Касака
  Мариуш Смура
  Симоне Лега
  Кристиан Кристели

Группа B первого дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2015 года

Главные судьи
  Джонатан Алари
  Расмус Топпель
  Кен Моллар
  Игорь Чернышов

Линейные судьи
  Реми Осум
  Павел Бадыль
  Мартон Немет
  Даниэль Шоош
  Райвис Ючерс
  Александр Сысуев
  Мартин Смайбидло

Группа А

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+1).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40% от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Матисс Кивлениекс
 Защитник:  Маттиас Нёрстебё
 Нападающий:  Дмитрий Амброжейчик

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Марко Рихтер
  Дмитрий Амброжейчик
  Джованни Морини
  Оскар Батня
  Маттиас Нёрстебё
  Миха Логар

Группа B

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+1).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40% от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Михаэль Луба
 Защитник:  Пьер Крино
 Нападающий:  Кирилл Савицкий

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Фабьен Буржуа
  Петер Винче
  Юсиро Хирано
  Аркадий Шестаков
  Михаэль Луба
  Эдуард Захарченко

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

М*1
Декабрь 2014 года
Спорт в Венгрии в 2014 году
Спорт в Италии в 2014 году
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Италии
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Венгрии
Чемпионаты мира в Венгрии